ERS steht für:
 Energy Recovery System, ein Energierückgewinnungssystem in der Formel 1
 European Remote Sensing Satellite, zwei Fernerkundungssatelliten der ESA (ERS 1 und ERS 2)
 European Rail Shuttle, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Erweiterte Realschule, eine Schulform im Saarland
 Erdöl-Raffinerie-Salzbergen, heute Raffinerie Salzbergen
 Flughafen Eros in Namibia, IATA-Flughafencode
 Evaluated Receipt Settlement, Automatische Wareneingangsabrechnung
 Evidence Record Syntax, eine Dokumentationssprache
 European Respiratory Society, eine Vereinigung von Ärzten, die Atemwegserkrankungen und beatmungspflichtige Patienten behandeln

ers steht für:
 Ersu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Qiang-Sprachen, siehe Xixia-Qiang-Sprachen #Interne Klassifikation und Sprecherzahlen

Abkürzung